Яница може да се отнася за:

 Яница – женско име;
 Яница – новото име на Енидже Вардар в Северна Гърция;
 Яница – старото име на село Стратос в Западна Гърция, историческа Мала Влахия;
 Яница – българска певица;
 „Яница“ (танцова школа), танцова школа по модерен балет в град Септември

Вижте също 
 Всички страници започващи с „Яница“.